On the Stroke of Five – cortometraggio del 1912 diretto da Lucius Henderson
On the Stroke of Five – cortometraggio del 1914 diretto da Harry Lambert